Геро:

 Геро — город в Японии, находящийся в префектуре Гифу.

Персоналии 
 Геро (900—976) — святой Римско-Католической Церкви, архиепископ Кёльна.
 Геро I Железный (ок. 900—965) — маркграф Восточной Саксонской марки.
 Геро II (970/975—1015) — граф Серимунта и Нордтюринггау, граф в Гассегау, маркграф Саксонской Восточной марки.
 Геро фон Веттин (ок. 1020—после 1089) — граф Брены с 1034, граф Камбурга.
  (1920—2003) — французский юрист и политик.
 Геро, Джон Абрахам (1799—1887) — английский поэт, журналист и литературный критик.

См. также 
 Геро и Леандр — герои античного мифа, близкого к легенде.